Luftwaffe je souhrnné označení pro německé vzdušné síly. Může označovat:
 Luftstreitkräfte – letectvo Německého císařství (1910–1920)
 Luftwaffe (Wehrmacht) – letectvo nacistického Německa (1935–1945)
 Luftwaffe (Bundeswehr) – letectvo Spolkové republiky Německo (1956–současnost)
 Luftstreitkräfte der NVA (Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee) – letectvo Německé demokratické republiky (1956–1990)

Výraz Luftwaffe používá také švýcarské letectvo – Schweizer Luftwaffe. Přeneseně se dá v němčině použít i na vzdušné síly ostatních států.

Externí odkazy